Por Kylie pode estar à procura de:
 Kylie Minogue, cantora australiana;
 Kylie, álbum de estréia de Kylie Minogue.
 Kylie Jenner , empresária norte-americana

Desambiguação